Ко́лман (Colman) — шотландский вариант английской фамилии Коулман (Coleman), топоним, образованный от этой фамилии, а также старо-ирландское имя.

Носители фамилии 
 Колман, Бесси (1892—1926) — первая чернокожая лётчица США.
 Колман, Гленн (1887—1932) — американский художник.
 Колман, Джордж (1733—1794) — английский драматург и эссеист, известный как Джордж Колман Старший.
 Колман, Джордж (младший) (1762—1836) — английский драматург, сын Джорджа Колмана Старшего.
 Колман, Дональд (1878—1942) — шотландский футболист и тренер.
 Колман, Марк (род. 1964) — американский профессиональный борец, чемпион первого дивизиона NCAA, член олимпийской сборной США по вольной борьбе.
 Колман, Олиндо (род. 1942) — нидерландский политик.
 Колман, Сэмюэл (1832—1920) — американский живописец-пейзажист.
 Колман, Эдди (1936—1958) — английский футболист.
 Колман, Оливия (род. 1974) — английская актриса.
 Колман, Роберт Гриффин (1923—2020) — американский геолог.
 Колман, Рональд (1891—1958) — английский актёр.

Носители имени 
 
 Колман МакРой
 Колман Армский
 Колман из Дромора — святой, первый епископ Дромора.
 
 Колман Глендалохский
 
 
 
 Колман Лисморский
 Колман из Вюрцбурга (ум. ок. 689) — священномученик из Вюрцбурга. 
 Колман из Штоккерау (Коломан из Штоккерау; ум. 1012) — римско-католический святой, национальный покровитель Австрии, 
 Колман Старший — король Миде (551—555 или 554—558)
 Колман Мар — король Лейнстера (вторая половина VI в.)
 Колман Младший — король Миде (565—587)
 Колман Вычислитель — король Айлеха (580—604) и верховный король Ирландии (598—604)
 Колман мак Кобтайг — король Коннахта (601/602—622)
 Колман Коркский (VII век) — святой учитель Коркский.

Топоним 
 Колмен —  административно-территориальный округ штата Техас, США.
 Колмен — город в Техасе, США.
  — город в штате Мичиган, США.

Примечания

См. также